

Persone 

 Elena Molinari – giornalista e saggista italo-statunitense
 Gustave de Molinari – economista belga
 Luis Molinari – artista ecuadoriano

Altro 
 35270 Molinari – asteroide della fascia principale
 Molinari – azienda italiana di bevande alcooliche
 Caffè Molinari – azienda italiana di caffè
 Rifugio Levi Molinari – rifugio situato nel comune di Exilles (TO), in Val di Susa
 Molinari – cognome italiano
 Molinari – abitanti di Castello-Molina di Fiemme
Molinari – abitanti di Molina (Vietri sul Mare)

Pagine correlate 
 Molini
 Molinaro

en:Molinari